Камянка:
 Камянка — речка в Александровском уезде Екатеринославской губернии.
 Камянка или Цареконстантиновка — ранее село, сейчас посёлок городского типа Бильмак, Бильмакский район, Запорожская область.
 Камянка — раннее название села, Апостоловского района, Днепропетровская область, ранее имело также название Константиновка.
 Камянка — еврейская земледельческая колония Херсонского уезда Херсонской губернии.